Mužská dvouhra Sofia Open 2019 probíhala v první polovině února 2019. Do singlové soutěže sofijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl bosenský tenista Mirza Bašić, kterého v úvodním kole vyřadil Slovák Martin Kližan.

Vítězem se stal třetí nasazený Rus Daniil Medveděv, jenž ve finále zdolal maďarského hráče Mártona Fucsovicse po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Ruská světová šestnáctka navýšila proti Maďarovi aktivní vzájemnou bilanci zápasů na 3–0. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sofia Open
ATP Tour 2019